O Torneio Pré-Gauchão de Rugby mais conhecido como Pré-Gauchão, foi uma competição de Rugby Sevens, que em 2013 passou a ser uma competição de Rugby Union. Todas as edições de 2007 a 2013 foram realizadas no campo da secretaria de esportes de Guaíba Dr. Rui Coelho Gonçalves "Coelhão", que fica no endereço Av. 20 de setembro, 1286 na cidade de Guaíba, Rio Grande do Sul. No ano de 2014 o torneio foi disputado na cidade de Estrela no campo do Delfinense. O torneio ocorre sempre no início 1º semestre do ano, antes do Campeonato Gaúcho de Rugby.

História

Pré-Gauchão de Rugby (Rugby Sevens)
Entre 2007 e 2013 o torneio foi organizado pelo Guaíba Rugby Clube, com o apoio da Federação Gaúcha de Rugby e da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude do Município de Guaíba. Em sua primeira edição de 2007, o torneio foi realizado no formato conhecido como Rugby Sevens (7 jogadores por time), este torneio foi disputado no modelo de pontos corridos. Nos anos de 2008 e 2009 o torneio foi disputado novamente no formato Rugby Sevens, mas em modelo copa de disputa. No ano de 2010 o torneio na categoria Adulto Masculino não ocorreu, apenas foram disputados o torneio nas categorias Adulto Feminino e Juvenil Masculino.

Guaíba Sevens 
Em 2011 o torneio retornou, e passou a se chamar Guaíba Sevens. Novamente em 2012 não ocorreu o torneio.

Pré-Gauchão de Rugby (Rugby Union)
Em 2013 o torneio retornou a ser disputado, só que no formato de Rugby Union (15 jogadores por time) por pontos corridos. No ano de 2014 o torneio foi realizado na cidade de Estrela e organizado pelo Centauros Rugby Clube, com o apoio da FGR. Neste mesmo ano o torneio manteve o formato de Rugby Union.

Edições

Categoria Adulto Masculino

Categoria Adulto Feminino

Categoria Juvenil Masculino (M19)

Prêmio de melhor jogador do torneio 
2009 - Categoria Adulto Masculino: Leonardo Scopel (Farrapos Rugby Clube)
2010 - Categoria Juvenil Masculino M19 (menores de 19 anos): Mariano Shigihara Lima (San Diego Rugby Club)

Equipes que participaram

Equipes da Categoria Adulto Masculino 

* Equipes mistas de cidades e clubes diferente, segunda representação de um clube no mesmo campeonato como: Charrua B, San Diego B, San Luís B, não constam na lista.

Equipes da Categoria Adulto Feminino 

Legenda:IF: Data inicial da pratica de rugby adulto feminino no clube.
* Equipes mistas de cidades e clubes diferente, segunda representação de um clube no mesmo campeonato como:  Misto (em 2009 composto por várias jogadoras de times diferentes), não constam na lista.

Equipes da Categoria Juvenil Masculino 

Legenda:IJ: Data inicial da pratica de rugby juvenil masculino no clube.

Ver também 
  Liga Sul de Rugby
  Campeonato Gaúcho de Rugby
  Campeonato Gaúcho de Rugby 2ª Divisão
  Copa RS de Rugby Union
  Campeonato Gaúcho de Rugby Divisão Intermediária
  Campeonato Gaúcho de Rugby Divisão de Acesso
  Campeonato Gaúcho de Rugby Juvenil
  Circuito Gaúcho de Rugby Sevens
  Festival de Rugby FGR

Ligações externas
 Página Oficial da Federação Gaúcha de Rugby
 Facebook Oficial da Federação Gaúcha de Rugby
 Página do Guaíba Rugby Clube
 Facebook Oficial do Guaíba Rugby Clube
 Facebook Oficial do Centauros Rugby Clube

Torneio Pré-Gauchão de Rugby Sevens